Экхаут, иногда Экхоут (, устаревшие варианты написания: Eeckhout, Eyckhout, Eyckholt) — фамилия.

Известные носители:

 Экхаут, Альберт — нидерландский художник.
 Экхоут, Гербранд ван ден — голландский художник.
 Экхоут, Жак Жозеф (1793—1861) — бельгийский живописец.
 Экхоуд, Жорж (1854—1927) — бельгийский писатель.

Примечания